Daniil Medvedev era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Roberto Bautista Agut.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Milos Raonic con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Novak Đoković (campione)
 Dominic Thiem (secondo turno)
 Daniil Medvedev (quarti di finale)
 Stefanos Tsitsipas (semifinali)
 Alexander Zverev (secondo turno)
 Matteo Berrettini (terzo turno)
 David Goffin (terzo turno)
 Roberto Bautista Agut (semifinali)

 Diego Schwartzman (secondo turno)
 Andrej Rublëv (primo turno)
 Karen Chačanov (terzo turno)
 Denis Shapovalov (secondo turno)
 Christian Garín (primo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
 John Isner (terzo turno)

Wildcard 

  Andy Murray (terzo turno)
  Tommy Paul (primo turno)

  Tennys Sandgren (terzo turno)
  Frances Tiafoe (primo turno)

Qualificati 

  Aljaž Bedene (terzo turno)
  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Salvatore Caruso (primo turno)
  Márton Fucsovics (terzo turno)
  Marcos Giron (secondo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)

  Lloyd Harris (primo turno)
  Sebastian Korda (primo turno)
  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Cameron Norrie (primo turno)
  Emil Ruusuvuori (secondo turno)
  Jeffrey John Wolf (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2020